Александр Иванович Антюхов (,  — , ) — машинист локомотивного депо Оренбург Оренбургской железной дороги, Оренбургская область. Герой Социалистического Труда (1959).

Биография 

Родился в  году в многодетной рабочей семье в Оренбурге. После окончания семилетки обучался в школе фабрично-заводского обучения при Оренбургском паровозоремонтном заводе. С 1934 года — слесарь, помощник машиниста на этом же заводе. С 1937 года — машинист паровоза, тепловоза локомотивного депо Орегбург.

Неоднократно выходил победителем в социалистическом соревновании среди машинистов локомотивного депо. Благодаря его выдающимся трудовым достижениям локомотиву Александра Антюхова было присвоено почётное звание «Лучший паровоз сети железных дорог СССР». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии железнодорожного транспорта» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Воспитал несколько десятков молодых машинистов. Избирался делегатом XXI и XXV съездов КПСС, членом ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта.

Проработал в депо машинистом более сорока трёх лет. В 1977 году вышел на пенсию.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Знак «Почётный железнодорожник»

Литература 

 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Россовский В. П.,  Антюхов Александр Иванович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 

 

Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС